Möbs ist der Familienname folgender Personen:
 August Möbs (1908–1944), deutscher Fußballspieler
 Stefan Möbs (* 1956), deutscher Diplomat

MÖBS bezeichnet:
 MÖBS, Gemeindeverbund